U.S. National Championships 1922 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1922 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 8–16 września, na kortach Germantown Cricket Club w Filadelfii, natomiast kobiety w dniach 14–19 sierpnia, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills.

Była to czterdziesta druga edycja turnieju męskiego i trzydziesta szósta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1922 w Stanach Zjednoczonych
1922 w tenisie ziemnym
US Open według lat